

Patronymes 

 Christophe Cognet (1966- ) : réalisateur et documentaliste français;
 Louis Cognet (1917-1970) : théologien catholique et un historien du jansénisme français;
 Michel Cognet (1549-1623) : ingénieur brabançon, cosmographe, mathématicien et fabricant d'instruments scientifiques.

Toponymes 

 Cognet : commune française située dans le département de l'Isère
 Île Cognet : une île de Châtellerault